University Football Club é um clube de futebol do Malawi. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2002/03.

Clubes de futebol do Malawi